НДС — трёхбуквенная аббревиатура.
 НДС — Налог на добавленную стоимость.
 ЭС НДС — название программы «Электронная система обмена информацией об уплаченных суммах косвенных налогов» между налоговыми органами Республики Беларусь и Российской Федерацией.
 НДС России — Национальный Дельфийский совет России.

 Политические партии
 НДС — российская партия «Народ за демократию и справедливость», с 2007.
 НДС — партия Националистический демократический союз (Боливия).
 НДС — партия Национальное движение сопротивления (Уганда).
 НДС — партия Национальный демократический союз (Монако).

 НДС — напряжённо-деформированное состояние в механике.
 НДС — общественно-политическое движение Народно-демократический союз.
 НДС — Национально-демократический союз (Армения, Боливия).
 НДС (воен.) — начальник дежурной смены.
 НДС (Железнодорожный транспорт) — начальник отдела договорных цен, тарифов и сборов экономической службы.
 НДС — нелинейные динамические системы
 НДС — Нижегородская духовная семинария